Лубенское медицинское училище () - высшее учебное заведение в городе Лубны Полтавской области.

История 
Медицинский техникум в Лубнах был открыт в сентябре 1930 года в соответствии с распоряжением наркомата здравоохранения УССР, 10 октября 1930 года начались занятия с учащимися.

1 сентября 1935 года Лубенский медтехникум был реорганизован в Лубенскую фельдшерско-акушерскую школу с двумя отделениями (акушерским и фельдшерским) и переведён в новое двухэтажное здание на ул. Плеханова. В 1936 году были выпущены первые фельдшеры.

В ходе боевых действий Великой Отечественной войны и в период немецкой оккупации (13 сентября 1941 - 18 апреля 1943) учебное заведение серьёзно пострадало (в 1943 году здание было полностью сожжено немецкими войсками), но в дальнейшем было восстановлено и возобновило работу - сначала как медицинская школа, а с 1954 года - как Лубенское медицинское училище.

Современное состояние 
Училище является коммунальным высшим учебным заведением I уровня аккредитации, которое готовит младших медицинских специалистов по специальностям: "Лечебное дело" и "Сестринское дело".

Примечания

Литература и источники 
 П. Х. Білий. Лубни. Харків, 1968. 

Училища Украины
Лубны
Образование в Полтавской области